Madani peut désigner :

Patronyme 

 Abbassi Madani (1931-2019), cofondateur et président du Front islamique du salut en Algérie.
 Abdelmalek Madani (1983-), coureur cycliste algérien.
 
 Ahmed Madani (1970-), footballeur saoudien.
 Ahmed Taoufik El Madani (1898-1983), historien et homme politique algérien.
 Ezzedine Madani (1938-), écrivain, dramaturge et nouvelliste tunisien.
 Jamel Madani (1963-), acteur tunisien.
 Karim Madani (1972-), écrivain français
 Mohamed Ali Madani (19?-), acteur tunisien.
 Narimene Madani (1984-), joueuse algérienne de volley-ball.
 Nawell Madani (1983-), humoriste, animatrice, auteur et productrice belge.
 Souhir Madani (1985-), judokate algérienne.

Prénom 
 
 Madani Camara (1987-), footballeur ivoirien.
 Madani Tall (1968-), économiste et homme politique malien.

Localités 

 Shahid Madani, station du métro de Téhéran en Iran.
 Sidi Madani, village algérien.
 Wad Madani, ville du Soudan.
Patronyme arabe
Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom africain
Prénom masculin